Coene ist der Familienname folgender Personen:

 Constantinus Fidelio Coene (1779–1841), belgischer Historien- und Genremaler sowie Radierer und Lithograf
 Dominique Coene (* 1982), belgischer Tennisspieler
 Eline Coene (* 1964), niederländische Badmintonspielerin
 Jacob Coene, mittelalterlicher Buchmaler
 Jean Coene (* 1938), belgischer Diplomat
 Luc Coene (1947–2017), belgischer Politiker der Open VLD und von 2011 bis 2015 Gouverneur der Belgischen Nationalbank

Siehe auch:
 Kuhne